2002: la seconda odissea (Silent Running) – film del 1972 diretto da Douglas Trumbull
 Silent Running – gruppo musicale nordirlandese
 Silent Running – album dei 65daysofstatic del 2011
 Silent Running – singolo dei Gorillaz del 2023
 Silent Running (On Dangerous Ground) – singolo dei Mike + The Mechanics del 1985